Ernst-Ludwig-Platz steht für:
 Ernst-Ludwig-Platz (Mainz), ein Platz in Mainz
 Ernst-Ludwigs-Platz (Darmstadt), ein Platz in Darmstadt